Les eleccions legislatives sueques del 1944 es van celebrar el 17 de setembre de 1944. Els més votats foren els socialdemòcrates i Per Albin Hansson fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 17 de setembre de 1944 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Per Albin Hansson
|align=right| 1.436.571
|align=right| 46,55
|align=right| 115
|align=right| -19
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Gösta Bagge
|align=right| 488.921
|align=right| 15,84
|align=right| 39
|align=right| -3
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Lliga Agrària(Bondeförbundet)
|align=right| Axel Pehrsson-Bramstorp
|align=right| 421.094
|align=right| 13,64
|align=right| 35
|align=right| +7
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular(Folkpartiet)
|align=right| Gustaf Andersson
|align=right| 398.293
|align=right| 12,91
|align=right| 26
|align=right| +3 
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit ComunistaKommunistiska Parti
|align=right| Sven Linderot
|align=right| 318.466
|align=right| 10,32
|align=right| 15
|align=right| +12
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right| -
|align=right| 22.959
|align=right| 0,74
|align=right| ?
|align=right| 0
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 71,9%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 3.086.304
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|230'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions de la dècada del 1940
Esdeveniments del 1944